Tipo signifie type en italien et peut désigner :
 , plusieurs modèles automobiles du constructeur italien Fiat ;
 Maria Tipo (née en 1931), une pianiste italienne ;
 Tipo jazz band ;
 Tipo-Tipo, une municipalité des Philippines.